Коми Автономная Советская Социалистическая Республика (Коми АССР, ) — автономная республика на северо-западе РСФСР, образована 22 августа 1921 года как Автономная область Коми (Зырян), в 1936 году преобразованная в республику. 

Столицей Коми АССР был город Сыктывкар.

История 
22 августа 1921 года из восточных частей Архангельской и Северо-Двинской губерний РСФСР была образована автономная область Коми (Зырян).

5 декабря 1936 по новой Конституции СССР АО Коми (Зырян) была преобразована в Коми АССР.

30 декабря 1978 года на севере Коми АССР морозы достигали −45…−51 °C.

29 августа 1990 года Верховный Совет автономии провозгласил её суверенитет в качестве Коми ССР; 24 мая 1991 года Съезд народных депутатов РСФСР внёс новое название в ст. 71 конституции РСФСР.

26 мая 1992 года Верховный Совет Коми принял закон о переименовании Коми ССР в Республику Коми. 9 декабря 1992 года новое название было внесено Съездом народных депутатов в Конституцию Российской Федерации. Данная поправка вступила в силу с момента опубликования в «Российской газете» 12 января 1993 года.

Административное деление 

При образовании Коми АССР в её состав входили:
 Ижемский район
 Летский район
 Прилузский район
 Сторожевский район
 Сыктывкарский район
 Сосногорский район
 Троицко-Печорский район
 Удорский район
 Усть-Усинский район
 Усть-Вымский район
 Усть-Куломский район
 Усть-Цилемский район

Демография 

По переписи 1939 года, 72,5 % населения Коми АССР (231 301 чел.) составляли представители народа коми. В дальнейшем их абсолютная численность несколько возрастала, однако процентная доля в общем составе населения падала за счёт увеличения численности представителей других национальностей СССР и к 1989 году составляла лишь 23,3 %.

См. также 
 Автономная область коми (зырян)
 Республика Коми

Примечания

Ссылки 
 ИСТОРИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ КОМИ АССР 1917-1990 гг.

Автономные республики РСФСР
Появились в 1936 году в России